Processo di Lipsia (1921)  – processo del 1921 ai criminali di guerra tedeschi della prima guerra mondiale
 Processo di Lipsia (1933) – processo successivo all'incendio del Reichstag del 1933.